Trosly ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Trosly-Breuil im Département Oise
Trosly-Loire im Département Aisne